4ever Blue è il quarto album del gruppo musicale inglese Blue, pubblicato nel 2005.

Tracce 
Versione internazionale

Versione giapponese

Fans edition

Note

Collegamenti esterni 
 

Album al numero uno in Italia